El municipio de Wilmot (en inglés: Wilmot Township) es un municipio ubicado en el condado de Bradford, en el estado estadounidense de Pensilvania. Según el censo del año 2010, tiene una población de 1204 habitantes.

Geografía 
El municipio de Wilmot se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $34,911 y los ingresos medios por familia eran $40,298. Los hombres tenían unos ingresos medios de $35,563 frente a los $20,917 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $17,438. Alrededor del 13,3% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Bradford (Pensilvania)